Хабаши, аль-Хабаши () — часть арабского имени (нисба), указывающая на принадлежность в Эфиопии (Абиссиния, араб. Хабаш).

 Билял ибн Рабах аль-Хабаши (592—640) — один из самых известных сподвижников пророка Мухаммеда, первый муэдзин.
 Абдуллах аль-Харари аль-Хабаши (1910—2008) — исламский проповедник, суфий, основатель хабашитского движения.

См. также